Il singolare del torneo di tennis Napa Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sammy Giammalva che ha battuto in finale Scott Davis 6-3, 5-7, 6-1.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Terry Moor (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (secondo turno)
 Phil Dent (secondo turno)

 Tony Giammalva (primo turno)
 Bruce Manson (semifinali)
 Jeff Borowiak (primo turno)
 Bernie Mitton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Napa Open 1981